Ben Batt – attore inglese
 Bryan Batt – attore statunitense
 David Alan Batt, noto come David Sylvian – cantante, musicista compositore britannico
 Guglielmo Batt – nobile inglese
 Phil Batt – politico e musicista statunitense